Кипе́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в южной части Ломоносовского района Ленинградской области.

Административный центр — деревня Кипень.

Глава поселения и глава администрации — Кюне Марина Валентиновна.

География 
Граничит:
 на северо-западе — с Гостилицким сельским поселением
 на северо-востоке — с Ропшинским сельским поселением
 на востоке — с Русско-Высоцким сельским поселением
 на юге — с Гатчинским муниципальным районом
 на западе — с Волосовским муниципальным районом
По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербургское южное полукольцо)
  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией)
  (Старые Низковицы — Кипень)
  Ропшинское шоссе

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 45 км.

История 
В XIX веке земли Кипенского сельского поселения входили в состав Ропшинской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

1 августа 1927 года после ликвидации губерний, уездов и волостей Кипенский сельсовет Ропшинской волости Троцкого уезда вошёл в состав Урицкого района Ленинградского округа Ленинградской области. 

20 августа 1930 года Кипенский сельсовет вместе с другими сельсоветами упразднённого Урицкого района полностью вошел в состав вновь образованного Ленинградского Пригородного района. 

В 1933 году в состав Кипенского сельсовета входило 13 населённых пунктов: Андреевка, Большое Волосово, Малое Волосово, Волховицы, Валерьяновна, Большие Горки, Малые Горки, Келози, Кипень (село), Кипень (выселок), Никкоземяки, Проковсино, Симсейпалы. 

19 августа 1936 года Ленинградский Пригородный район был ликвидирован, Кипенский сельсовет вошёл в состав Красносельского района.

14 декабря 1955 года после упразднения Красносельского района Кипенский сельсовет вошёл в состав Ломоносовского района. 

25 апреля 1960 года к Кипенскому сельсовету присоединен Витинский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Кипенский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Кипенскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Кипенское сельское поселение. В состав поселения вошла территория бывшей Кипенской волости.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Кипенское сельское поселение

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Ломоносовского района (Ленинградская область)